Baltijski Rajon (kyrillisch Балтийский район) steht für:

 Baltischer Rajon, Stadtbezirk von Kaliningrad, Russland (1947–2009)
 Rajon Baltijsk, früherer Name von Stadtkreis Baltijsk, Oblast Kaliningrad, Russland (2008 bis 2018)